Carnide peut désigner :

Toponymes

Carnide, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;
Carnide, une station de métro de Lisbonne ; 
Carnide, une des paroisses civiles de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria.

Homonymie de toponyme